Kingdon-Ward kan som auktorsförkortning betyda:

 Francis Kingdon-Ward
 Francis Kingdon Ward

Robotskapade auktorsförkortningar